

Cidades da Antiguidade no que é hoje a Turquia
 Edirne — conhecida desde a Antiguidade até ao  como Adrianópolis (na Trácia)
 Mersin — conhecida na época romana como Adrianópolis (na Cilícia) ou Zephyrion
 Niksar — mais conhecida como Neocesareia, também era chamada Adrianópolis (no Ponto)

Geografia do Brasil
 Adrianópolis (Paraná) — município

Bairros
 Adrianópolis (Manaus)
 Adrianópolis (Nova Iguaçu)

Desambiguações de topônimos